Opérateur du Transport de Wallonie, een Belgisch openbaarvervoerbedrijf
 Oudtestamentisch Werkgezelschap, een Nederlands-Belgische non-profitorganisatie